Benjamin Disraeli, een Britse staatsman van de Conservatieve Partij, tweemaal premier
Disraeli (film), een film uit 1929 onder regie van Alfred E. Green
Disraeli (miniserie), een Britse miniserie uit 1978 
Disraeli Gears, een album uit 1967 van de Engelse rockband Cream